Příjmení Fegelein nosí více osob:

 Hermann Fegelein (1906–1945), německý voják, důstojník Waffen-SS
 Waldemar Fegelein (1912–2000), německý voják, důstojník Waffen-SS, bratr Hermanna